Liga e Parë e Kosovës 2016/2017 – 70. edycja rozgrywek ligowych drugiego poziomu piłki nożnej mężczyzn w Kosowie. Brało w niej udział 16 drużyn, które rozegrały 30 kolejek meczów. Z ligi spadły drużyny: ,  i . Do Superligi awansowały drużyny: ,  i .

Tabela 

||rowspan=8|

Baraże o awans 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 3 czerwca 2017

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 4 czerwca 2017

|}

Baraże o utrzymanie 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 5 czerwca 2017

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 6 czerwca 2017

|}

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Kosowie
2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2016 w Kosowie
2017 w Kosowie